Plusieurs villes ou communes possèdent une rue Mère-Teresa.  Sous ce vocable (ou sous un autre qui lui est semblable) référence est faite à la sainte Mère Teresa de Calcutta, canonisée par le pape François en 2016.

en  
Square Mother Teresa (Sheshi Nënë Tereza), à Tirana

en  
 Rue Mère Teresa, à Avignon
 Rue Mère-Teresa, à Essey-lès-Nancy
 Rue Mère-Teresa, à Paris
 Rue Mère-Teresa, à Toul

en  
 Rue Mère-Teresa (Mother Teresa Sarani), à Calcutta (anciennement ‘Park Street’)
 Allée Mère Teresa (Mother Teresa Lane), à Amaravathy, Kochi
 Allée Mère Teresa (Mother Teresa Lane), à Mumbai

en  
 Rue Mère-Teresa de Calcutta (via Madre Teresa di Calcutta), à Ancône.

au  
 Boulevard Mère-Teresa (Bulevardi Nënë Tereza), à Pristina

Aux  
Rue Mère Teresa (Moeder Theresastraat), à Veenendaal

Teresa